Franciaország
Saint-Denis, település Aude megyében
Saint-Denis, település Gard megyében
Saint-Denis, város Réunion tengerentúli megyében
Saint-Denis, város Seine-Saint-Denis megyében
Saint-Denis, település Yonne megyében

 Olaszország
Saint-Denis, település Valle d’Aosta régióban